Rjabuschinski ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Pawlowitsch Rjabuschinski (1882–1962), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Fjodor Pawlowitsch Rjabuschinski (1885–1910), russischer Mäzen und Organisator der Kamtschatka-Expedition 1908–1910
 Michail Pawlowitsch Rjabuschinski (1880–1960), russischer Bankier und Kunstsammler
 Nikolai Pawlowitsch Rjabuschinski (1877–1951), russischer Publizist, Kunstsammler, Dichter, Maler und Mäzen

 Sergei Pawlowitsch Rjabuschinski (1872–1936), russischer Unternehmer, Mäzen und Bildhauer
 Stepan Pawlowitsch Rjabuschinski (1874–1942), russischer Unternehmer, Bankier, Ikonensammler und Mäzen
 Wladimir Pawlowitsch Rjabuschinski (1873–1955), russischer Unternehmer und Bankier

Siehe auch:
 Rjabuschinskaja